Санта-Ине́с (, ) — аналог написания имени Святой Агнессы на испанском и португальском языках.

 Санта-Инес (Испания) — муниципалитет в провинции Бургос, Испания.
 Санта-Инес (Мараньян) — муниципалитет в штате Мараньян, Бразилия.
 Санта-Инес (Параиба) — муниципалитет в штате Параиба, Бразилия.
 Санта-Инес (Парана) — муниципалитет в штате Парана, Бразилия.
 Санта-Инез (горы) — горный хребет в системе Поперечных хребтов в Калифорнии, США.
 Санта-Инез (река) — река в штате Калифорния, США

См. также 
 Агнесса